Lake Placid kan syfta på:
 Lake Placid (film) – amerikansk science fiction komedi-skräckfilm från 1999

Geografi

USA 

 Lake Placid, Florida, ort, Highlands County, 
 Lake Placid, New York, ort i Essex County, 

Robotskapade USAförgreningar